Miejscowości w USA:
 Chelan – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Chelan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chelan (ang. Chelan County) – w stanie Waszyngton
Jeziora w USA:
 jezioro Chelan – położone w hrabstwie Chelan

Zobacz też:
 Chélan – miejscowość i gmina we Francji